Bezirksanzeiger ist der Name diverser Zeitungen:

Bezirksanzeiger (Fricktal)
Bremgarter Bezirksanzeiger
Lenzburger Bezirksanzeiger
Bezirksanzeiger Dietikon